Jugoslaviska förstaligan i fotboll vanns av Vojvodina, som tog sin första nationella titel. Säsongen skakades av den så kallade "Planinićaffären", med anklagelser om fixade matcher, och klubbar bestraffades med poängavdrag.

Tabell

Mästarna:
FK Vojvodina (tränare: Branko Stanković)

spelare (seriematcher/seriemål): Silvester Takač (30/13)Vasa Pušibrk (30/2)Ilija Pantelić (30/0) -målvakt-Vladimir Savić (29/5)Žarko Nikolić (29/4)Ivan Brzić (29/0)Stevan Sekereš (29/0)Dobrivoje Trivić (28/7)Mladen Vučinić (26/0)Đorđe Pavlić (18/8)Stevan Nestički (17/0)Dimitrije Radović (16/1)Radivoj Radosav (12/4)Adolf Lambi (8/2)Veljko Aleksić (4/0)Đorđe Milić (3/1)Tonče Stamevski (3/0)Rajko Aleksić (2/0)Branislav Veljković (1/0)-målvakt-Anđelko Marinković (1/0)Dragan Surdučki (1/0)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1965/1966
1965 i Jugoslavien
1966 i Jugoslavien